Pagendam ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Pagendam (* 1965), kanadischer Boxer
 Steve Pagendam (* 1961), kanadischer Boxer